Église Notre-Dame-du-Travail  fait référence aux églises suivantes : 
 Église Notre-Dame-du-Travail de Bellevue en Tunisie,
 Église Notre-Dame du Travail de Bray en Belgique,
 Église Notre-Dame-du-Travail de Paris en France.